A Lincoln Service egy vasúti járat az Amerikai Egyesült Államokban. Az Amtrak üzemelteti 2006 óta, elődje a State House volt. A legutolsó pénzügyi évben összesen  utas utazott a járaton, naponta átlagosan  utasa volt. Chicago (Illinois állam) és St. Louis (Missouri állam) között közlekedik, a 457 kilométert 9 megállással 5 óra 20 perc alatt teszi meg. A két város között napi négy pár járat közlekedik.

Utasszám

Jegyzetek

További információk 
Amtrak - Illinois Service 

Nevezetes Amtrak vonatok
Chicago közlekedése